Florentia – antica città romana dalla quale ebbe origine Firenze (Italia)
Florentia Viola – squadra di calcio fondata il 1º agosto 2002 dopo il fallimento della Associazione Calcio Fiorentina
Florentia – comune del Giura (Francia)
Automobili Florentia – antica casa automobilistica italiana
Florentia San Gimignano Società Sportiva Dilettantistica – squadra di calcio femminile

Altri progetti